Erdman est un patronyme porté notamment par :
 Fred Erdman (1933-2021), homme politique belge ;
 Nikolaï Erdman (1900-1970), dramaturge et scénariste soviétique ;
 Paul Erdman (1932-2007), auteur de roman policier canadien ;
 Richard Erdman (1925-2019), acteur américain.